Le tournoi de Tucson est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 se dispute du  au .

Kerry Melville remporte le simple dames. En finale, elle bat Nancy Richey-Gunter.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Janet Newberry et Pam Teeguarden.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tucson
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Tucson
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en mars 1973
Tennis en avril 1973